Дионисий Фёдорович Зарембо (1797—1855) — русский военный моряк, участник кругосветных путешествий, исследователь Русской Америки, капитан первого ранга (1849).

Биография 
Родился в 1797 году в семье дворянина Могилёвской губернии.

В 1814 году окончил Балтийское штурманское училище.

В 1816—1818 годах плавал помощником штурмана на корабле Российско-американской компании «Суворов» (под командой 3. И. Понафидина) из Кронштадта в Русскую Америку вокруг мыса Горн и обратно тем же путём, совершив своё первое кругосветное путешествие.  года произведен в штурманские помощники 14-го класса.

В 1819—1821 годах совершил второе кругосветное плавание с заходом в Русскую Америку на компанейском корабле «Бородино» (снова под командой Понафидина).

 года был произведён в мичманы. В 1822—1824 годах служил на берегу в Кронштадте в 21-м флотском экипаже.

В 1825 году штурманом на бриге «Ревель» ходил в Финском заливе.

В феврале 1826 года откомандирован в Российско-американскую компанию и через Сибирь отправился в Охотск, а оттуда на компанейском бриге «Финляндия» 8 октября прибыл в Ново-Архангельск.  года произведен в чин лейтенанта.

В 1827—1838 годах плавал в Тихом океане, командуя различными кораблями Российско-американской компании, исследовал архипелаг Александра у западного берега Северной Америки (в заливе Аляска). Построил по заданию Ф. П. Врангеля Дионисиевский редут (названный первоначально в честь его основателя «редутом Св. Дионисия») на континентальном берегу Америки  в низовьях реки Стахин и несколько других русских укреплений. В 1831 году командовал бригом «Уруп», на котором по указанию Врангеля плавал из Ново-Архангельска в Охотск. В 1833 году командовал бригом «Чичагов».

 года Зарембо произведен в чин капитан-лейтенанта. За прошедшие три года он построил ещё два порта севернее Дионисиевского.

В 1839 году, командуя бригом «Байкал», перешёл в Охотск и оттуда, проехав через всю Сибирь, сухопутным путем прибыл в Санкт-Петербург, в Кронштадт, а в 1840 году, командуя кораблем «Наследник Александр», снова перешел из Кронштадта вокруг мыса Горн в Русскую Америку, завершив таким образом своё очередное кругосветное плавание. Был назначен помощником правителя Российско-американской компании А. К. Этолина с производством  года в капитаны 2-го ранга.

В 1841 году был посредником в продаже форта Росс, которым Россия владела в Калифорнии. Продолжал свои гидрографические исследования в Беринговом море и заливе Аляска. 

 года он был произведён в капитаны 1-го ранга, в 1850 году был награждён орденом Святого Георгия 4-й степени (№ 8363), а  года вышел в отставку. 

Сдав дела, Зарембо уехал в Санкт-Петербург через Сибирь. Некоторое время сотрудничал с Русским географическим обществомь. 

В 1855 году заболел и скоропостижно скончался; точное место смерти неизвестно. Узнав о его смерти, Ф. П. Врангель горько заметил: «Зарембо столько сделал для нашего Отечества, что мог бы стать в ряд с выдающимися исследователями Северной Америки, но, увы, он ушёл из жизни как скромный морской офицер».

Память 
 Именем Дионисия Фёдоровича Зарембо назван остров Зарембо (Тихий океан, Аляскинский залив, Юго-Восточная Аляска), который был открыт им в 1830-х годах.

Примечания

Литература 
 Краткая географическая энциклопедия. — , 1966. — С. 399—400.

Ссылки 
 Дионисий Федорович Заремба (Зарембо)
 ЗАРЕМБО Дионисий Федорович

Мореплаватели Российской империи
Участники кругосветных путешествий
Выпускники Балтийского штурманского училища